Hiroko Ōshima ist der Name folgender Personen:

* Hiroko Ōshima (Kanutin) (* 1943), japanische Kanutin
 Hiroko Ōshima (Schauspielerin) (* 1973), japanische Schauspielerin